

Persone 
 Alberico I Cybo-Malaspina – aristocratico italiano
 Alberico II Cybo-Malaspina – aristocratico italiano
 Lorenzo Cybo – aristocratico italiano
 Lorenzo Cybo de Mari – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Maria Beatrice d'Este Cybo-Malaspina – aristocratica italiana
 Ricciarda Cybo Malaspina – aristocratica italiana
 Veronica Cybo-Malaspina – aristocratica e assassina italiana

Altro 
 Cybo-Malaspina – famiglia aristocratica massese
 Palazzo Cybo Malaspina – palazzo di Massa Carrara

Pagine correlate 
Alderano Cybo-Malaspina
Cybo (disambigua)
Malaspina (disambigua)